Eurobus Holding, Belgisch vervoerbedrijf
 Edvald Boasson Hagen, Noors wielrenner
 Electriciteitsbedrijf Haarlem, zie: Lichtfabriek
 Ellis, Beggs & Howard, Engelse rockband
 Extra base hit, honkbalterm